ALL eller all kan syfta på:

 ALL – en akut cancersjukdom, se Akut lymfatisk leukemi
 ALL – valutakoden enligt ISO 4217 för valutan i Albanien, se Lek (valuta)
 ALL – IATA:s flygplatskod för en flygplats i Albenga, Italien, se Aeroporto di Albenga
 All (musikalbum av Descendents) – ett musikalbum från 1987 av Descendents
 All (musikgrupp) – en musikgrupp